ATI Catalyst, software desenvolvido pela ATI Technologies para seus aceleradores gráficos.
 Catalyst (banda), um grupo de rock do interior do Rio Grande do Sul.
 Catalyst (álbum de New Found Glory)
 Catalyst (álbum de Prototype)
 Catalyst (romance), romance de Laurie Halse Anderson
 Catalyst (software), um framework para aplicativos web escrito em Perl
 Catalyst Magazine, revista da Comissão para igualdade racial no Reino Unido
 Catalyst switch, linha de switches ethernet fabricados pela Cisco Systems
 "The Catalyst", canção da banda norte-americana Linkin Park

Traduções possíveis
 Catalisador, facilitador de reações químicas
 Conversor catalítico, dispositivo que reduz as emissões tóxicas em automóveis

Desambiguação